Кубок Ирана по футболу 2013/2014 — 27-й розыгрыш Кубка Ирана по футболу.

Первая стадия 
На первой стадии принимало участие 103 клуба из низших лиг, которые в четырёх раундах определили 16 участников второй стадии турнира.

Вторая стадия 
На второй стадии к 16-ти прошедшим командам присоединились 16 клубов Про-лиги.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
Статистика кубка на сайте soccerway.com 

2013/14
Спорт в Иране в 2013 году
Спорт в Иране в 2014 году
Иран
Иран